Édouard Farnèse (Odoardo Farnese en italien) peut faire référence à :
 Édouard Farnèse (1573-1626), ecclésiastique italien ;
 Édouard  Farnèse (1612-1646), duc de Parme et de Plaisance ; 
 Édouard II Farnèse (1666-1693), prince italien.